

Kanada 
 gmina Victoria – gmina w prowincji Ontario, w dystrykcie Algoma

Stany Zjednoczone 
 gmina Victoria – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 gmina Victoria – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 gmina Victoria – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 gmina Victoria – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 gmina Victoria – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 gmina Victoria – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 gmina Victoria – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean

Zobacz też 
 Victoria
 Hrabstwo Victoria